Michele Somma (Salerno, 1995. március 16. –) olasz labdarúgó, az Empoli hátvédje kölcsönben az AS Romától.

Források 
Michele Somma adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1995-ben született személyek
Salernóiak
Olasz labdarúgók
Az AS Roma labdarúgói
Az Empoli labdarúgói
A Brescia Calcio labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek